Campanet är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i regionen Balearerna, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Madrid. Campanet ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger på ön Mallorca.

Terrängen runt Campanet är platt åt sydost, men åt nordväst är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Puig de Massanella,  meter över havet,  km väster om Campanet. Runt Campanet är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Sa Pobla,  km öster om Campanet. Trakten runt Campanet består till största delen av jordbruksmark. 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Balearerna